Tanith steht für:

 alternative Schreibweise von Tanit, punische Göttin der Fruchtbarkeit
 Tanith (DJ) (* 1962), deutscher DJ und Musikproduzent
 (5869) Tanith, erdnaher Asteroid des Amor-Typs

Siehe auch:
 Tanit (Begriffsklärung)